Проспект Филиппа Орлика () — проспект в Шевченковском и Центральном районах города Днепр.

История 
Согласно генеральному плану Днепропетровска проспект Ильича должен был стать внутренним кольцом, пересекая улицу Героев Сталинграда и проспект Кирова. Впервые концепция новой магистрали появилась на плане города 1956 года.

Кольцо проспекта Ильича должно было начинаться от набережной на Мандрыковке, пересекать проспект Гагарина в тупике трамвая № 1; дальше проходить по балке к существующей части, потом балкой пересечь улицу Рабочую проведя через Уральскую улицу; далее оврагом подняться до проспекта Металлургов и Ивана Мазепы, после чего повернуть на север к современному переходу на Кодацкий мост. Часть перехода была прорублена через старинную застройку в Новом Кодаке, которым провели трамваи № 18 и 19 с жилого района «Левобережный».

В 2015 году переименован в честь Филиппа Орлика — гетмана Войска Запорожского (1710—1742), автора «Пактов и конституций прав и вольностей Войска Запорожского».

Описание 
С востока на запад протяжённость 1400 метров. Пересекает улицы Сечевых Стрельцов, Михаила Грушевского, Нахимова, Кулагина, Конисского, Самаркандский переулок, проспекты Богдана Хмельницкого и Александра Поля.

Объекты 
 № 3 — Шевченковское районное отделение полиции
 № 11 — управление противодействия преступности в сфере экономики (УППСЕ)

Примечания 

Проспекты Днепра
Улицы, названные в честь политиков